
Termin APAP ima više značenja.
 Paracetamol (), aktivna komponenta leka Paracetamol
 Automatski pozitivni pritisak disajnih puteva, uređaj koji se koristi za tretiranje poremećaja disanja